Fernández Prieto puede hacer referencia a:

José Antonio Fernández Prieto, botánico, ecólogo, pteridólogo, fitogeógrafo español.
José Luis Fernández Prieto, futbolista español.
Yago Fernández Prieto, futbolista portugués nacionalizado español.